Кубок обладателей кубков КАФ 2000 — 26-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 38 африканских клубов. Победителем во второй раз стал египетский клуб «Замалек».

Предварительный раунд 
Первые матчи состоялся 29—30 января, ответные — 12—14 февраля 2000 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 17—19 марта, ответные — 31 марта — 2 апреля 2000 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 6—7 мая, ответные — 27—28 мая 2000 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 5—6 августа, ответные — 19—20 августа 2000 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 14—15 октября, ответные — 27—30 октября 2000 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 26 ноября, ответный — 10 декабря 2000 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 2000 на сайте RSSSF

Примечания 

2000
Футбол в Африке в 2000 году